De Superettan 2008 was het negende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 11 april en eindigde op 25 oktober 2008. Örgryte IS eindigde als eerste met twee punten voorsprong op BK Häcken. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Brommapojkarna wint op basis van uitdoelpunt en promoveert; Ljungskile SK degradeert naar de Superettan

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met twaalf of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2008 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2008
Zweeds voetbalelftal in 2008

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2008